Mutschmann ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Mutschmann (1957–2018), deutscher Tierarzt
 Hermann Mutschmann (1882–1918), deutscher klassischer Philologe
 Martin Mutschmann (1879–1947), deutscher Unternehmer und Politiker (NSDAP)